

Personnalité 

 Alan Scott (1922-2021), acteur américain qui a notamment tourné avec Jacques Demy et Agnès Varda

Personnage de fiction 

 Alan Scott, personnage américain de fiction DC Comics, le premier à avoir porté le nom de Green Lantern

Voir aussi